«Безымя́нные геро́и» () — гонконгский комедийный боевик производства студии братьев Шао.

Сюжет 

Сразу после Китайской революции, во время, когда Китай страдал от беспредела военачальников, генерал Цзинь занял столицу одной из провинций. Партия оружия в виде трёх тысяч винтовок для генеральской третьей дивизии прибыла прибыла на его территорию, но информация об этом просочилась, и Национально-революционная армия с юга отправляет одного из наиболее способного офицера, Вань Тая, совершить налёт на арсенал Цзиня. Прибыв в провинциальную столицу, Вань Тай знакомится с бродягой Мэн Ганом и любящим подраться авантюристом Те Ху, чтобы те помогли ему украсть оружие Цзиня. На руку Таю и связь с Хун Иньфэн, девушкой Гана и дочерью одного из командиров генерала Цзиня. Ей удаётся раздобыть грузовик для перевозки украденных винтовок к железной дороге.

В ролях 

Главные:

 Дэвид Цзян — Мэн Ган
 Ти Лун — Те Ху
  — Хун Иньфэн

Второстепенные:

 Ку Фэн — Вань Тай
 Цзин Мяо — генерал-губернатор Цзинь
 Ян Чжицин — начальник Ван
  — командир батальона Чэн
 Чэнь Син — главный бандит
 Тан Ди — начальник гарнизона Лю
 Ли Юньчжун — начальник штаба
 Чжэн Лэй — революционер Чэнь Шэн

Отзывы 

По мнению кинокритика Бориса Хохлова у фильма два больших плюса — это «обаятельные и интересные персонажи» и «боевые сцены, поставленные и исполненные на самом высшем уровне для начала 70-х». Уилл Коуф с ресурса Silver Emulsion Film Reviews назвал фильм «гибридом самых разных жанров», «уникальным» и заслуживающего потратить на него своё время. Эндрю Сароч сделал о фильме следующее заключение:

Примечания

Ссылки 

   
 «Безымянные герои» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы Гонконга 1971 года
Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1971 года
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ